Санта Ене има више значења:

 Санта Ене (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Ене (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику